Единая лига ВТБ 2012/2013 — четвёртый официальный розыгрыш Единой лиги ВТБ. В турнире приняло участие 20 команд из 9 стран.

Состав участников турнира определился 15 июля 2012 года. «Будивельник» и «Проком» лишились своих мест в лиге. Их места заняли: «Туров» (вместо «Прокома») и «Донецк» (вместо «Будивельника»), а также «Триумф» и «Нептунас» (за счёт расширения лиги).

Участники

Формат соревнований 
20 команд-участниц, разделенные на две группы, проведут 2-круговой турнир. По итогам регулярного сезона команды, занявшие 1 и 2 места в группах выходят в 1/4 финала, а команды, занявшие 3-6-е места, сыграют в 1/8 финала. Первый раунд плей-офф (1/8 финала) играется сериями до 2-х побед, остальные — до 3-х.

Регулярный чемпионат

Группа А

Группа В

Плей-офф

Награды

Награды по итогам сезона 
MVP регулярного сезона
 Эрл Роуланд (ВЭФ)

MVP регулярного сезона по версии болельщиков
 Ник Калатес (Локомотив-Кубань)

Лучший молодой игрок сезона
 Сергей Карасёв (Триумф)

MVP плей-офф
 Виктор Хряпа (ЦСКА)

Лучший чешский игрок сезона
Петр Бенда (Нимбурк)

Лучший эстонский игрок сезона
Танел Сокк (Калев)

Лучший польский игрок сезона
Аарон Цель (Туров)

Лучший казахстанский игрок сезона
Антон Пономарёв (Астана)

Лучший белорусский игрок сезона
Владимир Веремеенко (УНИКС)

Лучший латвийский игрок сезона
Кристапс Яниченокс (ВЭФ)

Лучший украинский игрок сезона
Алексей Печеров (Азовмаш)

Лучший российский игрок сезона
Виктор Хряпа (ЦСКА)

Лучший литовский игрок сезона
Мантас Калниетис (Локомотив-Кубань)

Символические пятерки месяца

Символическая пятерка октября

Символическая пятерка ноября

Символическая пятерка декабря

Символическая пятерка января

Символическая пятерка февраля

Символическая пятерка марта

Лучший молодой игрок месяца

Лучший российский игрок месяца

Лучший украинский игрок месяца

Лучший литовский игрок месяца

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Единая лига ВТБ в сезоне 2012/2013